Францу́зская реформа́тская це́рковь ( — реформатский храм на улице Фрунзе (ранее — Королевской улице) в Калининграде (Кёнигсберге). Строилась с 1733 по 1736 год, но освящена была лишь в 1756.

Описание 
После изгнания Людовиком XIV протестантов (гугенотов) из Франции в Кёнигсберге появилась французская община, с которой связано название Французской улицы в Кёнигсберге (часть современной улицы Шевченко около Дворца Бракосочетания).

В 1733—1736 было сооружено здание церкви для французской протестантской общины по планам известного, «придворного» архитектора Шультхайса фон Унфрида (). Церковь была освящена в 1756 году. Здание находилось на улице  (в нацистское время — , сейчас улица Фрунзе).

Проповеди в церкви читались на французском языке, с 1817 года — каждую четвертую субботу — на немецком. За церковью находилась территория старого французского кладбища. Сейчас на этом месте стоит «Дом Быта».

Здание было сильно разрушено во время Второй мировой войны, его руины были окончательно снесены в 1967—1968 годах. В настоящее время на месте здания церкви располагается парковочная площадка у Дома быта.

Адрес 

 Калининград, ул. Фрунзе

Ссылки 
 Список церковных зданий Кёнигсберга (нем.)

Появились в 1736 году
Храмы Калининграда
Реформатские церкви